Haraldur Björnsson, né le  à Reykjavik, est un footballeur international islandais. Il évolue au poste de gardien de but avec le club d'Östersunds FK.

Carrière 

Haraldur Björnsson fête sa première sélection internationale le , lors d'un match amical contre la Finlande.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Reykjavik
Footballeur international islandais
Joueur du Valur Reykjavik
Joueur du Sarpsborg 08 FF
Joueur du Fredrikstad FK
Joueur du Östersunds FK
Joueur du Thróttur Reykjavik